Суперлига Грчке у сезони 2006/07 било је прво издање Суперлиге, а укупно 71 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2005/06. из лиге су испали Акратитос и Калитеа из Атине и Левадијакос из Ливадије Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, Ерготелис из Ираклиона, другопласирана Керкира са Крфа и трећепласирани Арис из Солуна.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се директно у групну фазу Лиге шампиона за сезону 2006/07, другопласирани иде у треће (последње) коло квалификација за Лигу шампиона. Клубови од трећег до петог мјеста, као и побједник Купа иду у последње коло квалификација за Куп УЕФА, док шестопласирани иде у Интертото куп. Уколико је побједник Купа завршио међу првих пет екипа, онда шестопласирани клуб иде у Куп УЕФА, а седмопласирани у Интертото куп. Из лиге испадају три последњепласиране екипе на крају сезоне.

Клубови у сезони 2006/07.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Јоникос -5 
 Олимпијакос се као првак пласирао у групну фазу Лиге шампиона 2007/08;
 АЕК се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Лигу шампиона 2007/08;
 Панатинаикос се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2007/08;
 Арис се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2007/08;
 Паниониос се пласирао у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2007/08;
 Лариса се пласирала у треће (последње) коло квалификација за Куп УЕФА 2007/08, као побједник Купа Грчке;
 ОФИ се пласирао у треће коло Интертото купа 2007, умјесто ПАОК-а;
 ПАОК је позицијом на табели изборио пласман у Интертото куп, али није желио да учествује и његово мјесто заузео је ОФИ.
 Астерас је нови прволигаш;
 Левадијакос је нови прволигаш;
 Бер је нови прволигаш;
 Керкира испада у Другу лигу;
 Егалео испада у Другу лигу;
 Јоникос испада у Другу лигу.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2007/08.

Лига Шампиона

Квалификације

Групна фаза 

 Олимпијакос је групну фазу Лиге шампииона завршио на другом мјесту и пласирао се у осмину финала.

Елиминациона фаза 

На жријебу одржаном 21. децембра 2007, у Ниону, одлучено је да Олимпијакос у осмини финала игра против Челсија. Након првог меча у Пиреју, гдје није било голова, Челси је у Лондону славио 3:0 и пласирао се даље.

Први меч

Реванш меч

Куп УЕФА

Квалификације

Групна фаза 

У групној фази Купа Уефа учествује по пет клубова у групи; против два клуба играју кући и против два у гостима, док је сваки клуб у једном колу слободан.

Панатинаикос и АЕК су прошли групну фазу. Лариса је завршила на последњем мјесту са сва четири пораза, Паниониос је завршио са истим бројем бодова као Галатасарај, али је испао због пораза у њиховом међусобном дуелу.

Елиминациона фаза 

АЕК и Панаитакос су елиминиани у 1/16 финала Купа УЕФА и завршили су учешће у европским такмичењима за сезону 2007/08.

Интертото куп 

ОФИ је елиминиан у трећем колу Интертото купа и завршио је учешће у европским такмичењима за сезону 2007/08.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу